Wolfsmensch steht für:

 eine Person, die über das übliche Maß behaart ist, siehe Hypertrichose
 Der Wolfsmensch, US-amerikanischer Horrorfilm (1941) von George Waggner

Siehe auch:
 Wolfman